Унру; Унрух

 Вальтер фон Унру (1877—1956) — німецький офіцер, генерал піхоти вермахту.
 Вільям Унру (* 1945) — канадський фізик, сформулював Ефект Унру.
 Ганс Віктор фон Унру (1806—1886) — німецький державний діяч і політик, голова прусських Національних зборів, член Рейхстагу.
 Говард Унру (1921—2009) — американський серійний вбивця.
 Джессі М. Унру (1922—1987) — 26-й скарбник Каліфорнії (1975—1987).
 Ліза Унрух (* 1988) — німецька лучниця, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року.
 Труде Унру (* 1925) — німецька політична діячка і письменниця.
 Фріц фон Унру (1885—1970) — німецький драматург-експресіоніст.

 Унрух III (маркграф Фріульський) (840—874)

 Ефект Унру — гіпотетичне явище виникнення планківського теплового випромінювання.
німецькі прізвища